Geiselbach ist ein geographischer Name:

Gemeinde:
 Geiselbach, Gemeinde im Landkreis Aschaffenburg, Bayern

Gewässer:
 Geiselbach (Dellbach), linker Zufluss des Dellbachs (zum Seffersbachs, zur Saar) vor Bachem, Gemeinde Losheim am See, Landkreis Merzig-Wadern, Saarland
 Geiselbach (Große Deffernik), linker Zufluss der Großen Deffernik (zum Großen Regen) im Gemeindegebiet von Lindberg, Landkreis Regen, Bayern
 Geiselbach (Kahl), rechter Zufluss der Kahl nach Brücken, Markt Mömbris, Landkreis Aschaffenburg, Bayern
 Geiselbach (Mittlere Ebrach), linker Zufluss der Mittleren Ebrach durch Mönchherrnsdorf, Markt Burg­ebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 Geiselbach (Oberer Graben) linker Zufluss des Oberen Grabens (zur Zusam) durch Sontheim, Gemeinde Zusamaltheim, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Geiselbach (Rossneckar), rechter Zufluss des Rossneckars (rechter Teilungsarm des Neckars) in Esslingen am Neckar, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Geiselbach (Zusam), rechter Zufluss der Zusam bei Sontheim, Gemeinde Zusamaltheim, Landkreis Dillingen an der Donau

Siehe auch:
 Geiselbacher Forst, ein ehemaliges gemeindefreie Gebiet und heute geteilte Gemarkung von Geiselbach und Westerngrund
 Geislbach